Pravokúmskoie (Levokúmskoie), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Pravokúmskoie (Zelenokumsk), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia